Cavallet (constel·lació)
 Cavallet o Cavall marí (o Hipocamp)
 Cavallet o Cavall de mar (Hippocampus ramulosus)
 Cavallets, figura del bestiari popular català
 Cavallet (moble) Cavallet (eina) Cavallet de joguina'''
 Cavallet (o gaig blau)